Sugar Rush puede referirse a:

Cine 
«Sugar Rush», película nigeriana de 2019

Música 
 «Sugar Rush» (2012), canción de AKB48 de la película animada de Disney Wreck-It Ralph.

Televisión 
 Sugar Rush (2005–2006), serie de televisión británica.